

Astronomia
240871 MOSS – asteroide
281P/MOSS – cometa periodica
Cratere Moss – cratere sulla superficie di Marte

Persone
Arnold Moss – attore statunitense
Carrie-Anne Moss – attrice canadese
Charles Moss – ciclista su strada britannico
Chris Moss – cestista statunitense
D'Andra Moss – cestista statunitense con cittadinanza ucraina
David Moss – cestista statunitense
David Moss – musicista statunitense
Elisabeth Moss – attrice statunitense
Frank Moss (1895-1965) – calciatore inglese
Frank Moss (1909-1970) – calciatore e allenatore di calcio inglese
Frank Moss (1917-1997) – calciatore e allenatore di calcio inglese, figlio di Frank (1895-1965)
Glen Moss – calciatore neozelandese
Jarvis Moss – giocatore di football americano statunitense
Jerry Moss – imprenditore statunitense
Jesse Moss – attore canadese
Johnny Moss – giocatore di poker statunitense
Jon Moss – batterista e percussionista britannico
Kate Moss – modella e stilista britannica
Perry Moss – ex cestista statunitense
Randy Moss – ex giocatore di football americano statunitense
Ronn Moss – attore, musicista e cantante statunitense
Rosalind Moss -antropologa ed egittologa britannica
Santana Moss – giocatore di football americano statunitense
Stirling Moss – ex pilota automobilistico britannico
Tegan Moss – attrice canadese, sorella di Jesse
Thylias Moss – poetessa e drammaturga statunitense
Winston Moss – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
Zach Moss – ex cestista statunitense

Altro 
Moss – città della Norvegia
Moss – variante del nome proprio personale maschile Mosè
MOSS – azienda giapponese produttrice di videogiochi
MOSS – album di Maya Hawke del 2022

Pagine correlate
David Moss (disambigua)
Frank Moss